Luthers Hofje (Arnhem), hofje in Arnhem
 Luthers Hofje (Haarlem), hofje in Haarlem